KNL steht als Abkürzung für:

 Bahnhof Niederlahnstein, einer von drei Bahnhöfen in der rheinland-pfälzischen Stadt Lahnstein
 Kazakh National League, kasachische Basketballliga
 Kelanoa Airport, Flugplatz in Kelanoa, Papua-Neuguinea, nach dem IATA-Code
 Kokoomuksen Nuorten Liitto, Jugendorganisation der finnischen Nationalen Sammlungspartei
 Koło Naukowe Lotników, akademische Fliegergruppe an der Politechnika in Warschau
 Korea National League, südkoreanische Fußballliga
Kontrollierte natürliche Lüftung 

Abkürzung